RUU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ruti (Papua Nuova Guinea)